An-Naschid asch-Scharif (, ) ist die Nationalhymne Marokkos. Die Melodie wurde im Jahre 1970 von Léo Morgan komponiert, der Text wurde von Ali Squalli Houssaini geschrieben.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Marokko)